Girolamo Bardi ist der Name folgender Personen:

* Girolamo Bardi (Autor) (1544–1594), italienischer Geistlicher und Autor
 Girolamo Bardi (Philosoph) (1603–nach 1667), italienischer Philosoph, Mediziner und Theologe
 Girolamo de Bardi (1685–1761), italienischer Kardinal 
 Girolamo Bardi (Geisteswissenschaftler) (1777–1829), italienischer Naturforscher, Geisteswissenschaftler und Pädagoge